Weichmann ist der Familienname von

 Christian Friedrich Weichmann (1698–1770), deutscher Jurist, Publizist und Dichter
 Elsbeth Weichmann (1900–1988), deutsche Politikerin (SPD), Ehefrau von Herbert Weichmann
 Helga Weichmann-Schaum (1932–2016), deutsche Fotografin
 Helge Weichmann (* 1972), deutscher Geowissenschaftler, Filmemacher und Schriftsteller
 Herbert Weichmann (1896–1983), deutscher Politiker (SPD), Erster Bürgermeister von Hamburg
 Johann Weichmann (1620–1652), deutscher Komponist, Musikdirektor in Königsberg in Preußen
 Rudi Weichmann (1926–2013), deutscher Metallbildhauer und Kunsthandwerker
 Victoria Weichmann (1914–1943), deutsche Tänzerin und Filmschauspielerin

Siehe auch:
 Weigmann